Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Batia fille de Teucros, épouse de Dardanos ;
 Batia la naïade, femme d'Œbale.
 Batia est un genre de papillon.
 Batia est un film russe réalisé par Dmitri Efimovitch et sorti en 2021.